O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1961-62 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 11ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Este torneio foi dividido em duas fases, sendo a primeira os clubes divididos em três grupos de oito; a segunda em turno e returno com os três melhores de cada grupo - os dois últimos (Deportivo Amatitlan e Zacapa - este em uma repescagem) foram rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1963/64 - Segunda Divisão. O campeão é classificado para a Copa de Campeões da Concacaf de 1963.

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1961 na Guatemala
1962 na Guatemala